Allen Junction ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allen Junction (Pennsylvania)
 Allen Junction (West Virginia)